Новорусија може бити:
 Новорусија (Нова Русија)
 Новорусија (конфедерација)

Види још 
 
 Новоросијска губернија